«Белое проклятье» — советский художественный фильм 1987 года по мотивам одноимённой повести писателя Владимира Санина.

Сюжет 
Самый разгар сезона на горнолыжном курорте Терскол. Многочисленные отдыхающие катаются на горных лыжах, развлекаются и веселятся. И только работники противолавинной службы понимают, что над курортом нависла смертельная угроза: после сильнейшего снегопада может сойти гигантская лавина.

Максим Уваров, начальник противолавинной станции, запрещает туристам выходить из гостиницы. Его действия вызывают недовольство как начальства курорта, так и отдыхающих. Начальство терпит убытки из-за простоя горнолыжного подъёмника, туристы и вовсе негодуют: они приехали кататься, а не сидеть взаперти. Некоторые из них тайком выбираются из гостиницы. Расплата за беспечность не заставляет себя ждать…

В ролях 
 Лембит Ульфсак — Максим Уваров, начальник противолавинной службы (озвучивает Юрий Беляев)
 Александра Яковлева — Катя, стюардесса из Иркутска (в титрах Александра Аасмяэ)
 Виктор Бычков — Степан Гвоздь, работник противолавинной службы
 Лариса Гузеева — Надежда Сергеевна, врач
 Игорь Дмитриев — турист из Германии
 Геннадий Нилов — Петухов
 Анна Твеленёва — Елизавета Дмитриевна
 Любовь Малиновская — Анна Фёдоровна, мама Максима Уварова
 Валентин Камергоев — Мурад Хаджиевич
 Андрей Павловец — Толя, приятель Кати
 Баганд Магомедов — Осман, взрывник (в титрах указано — Боганд Магомедов)

Литературная основа 
Фильм снят по мотивам одноимённой повести писателя Владимира Санина, впервые напечатана в 1984 году в журнале «Звезда», в том же году издана в издательстве «Советский писатель».

Главного героя писатель рисовал с гляциолога-лавинщика, кандидата географических наук Нуриса Урумбаева.

Повесть была хорошо принята критикой:
Произведения В. Санина обычно написаны с юмором и в то же время передают драматизм напряженной, полной опасности жизни полярников Арктики и Антарктиды. Такова и новая повесть, главный герой — человек редкой профессии — лавинщик. Эпиграфом к повести взяты слова Владимира Высоцкого: «Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины».

Съёмки 
Фильм снимался в Приэльбрусье.

Саундтрек 
В начале фильма играет песня «Карабас-Барабас» группы «Аттракцион».

Примечания

Источники 
 Белое проклятье // Советские художественные фильмы: 1986—1987. — М.: Нива России, 1995. — стр. 239
 Белое проклятье // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 34
 Белое проклятье // Жар и свежесть мгновения: 25-летию выпуска кабардинской студии Театрального училища им. Б. В. Щукина / Авт.-сост. М. Котлярова. — Нальчик: ПолиграфсервисТ, 2000. — 85 с. — стр. 55

Фильмы по алфавиту
Фильмы СССР 1987 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-катастрофы СССР